Min kan avse:

 Min (egyptisk mytologi) – en himmelsgud och fruktbarhetsgud i egyptisk mytologi
 Min (språk) – en grupp dialekter eller språk som hör till den större språkgrupp som går under benämningen kinesiska
 Min (sångare) – en sydkoreansk sångerska
 Min (De tio rikena) – ett kinesiskt kungarike under tiden för De fem dynastierna och De tio rikena
 min – en förkortning för tidsenheten minut

Geografi
 Min, Dingxi – härad i Gansu
 Minfloden, Sichuan –  biflod till floden Yangtze
 Minfloden, Fujian – flod i Fujian